Chiroteuthidae är en familj av bläckfiskar. Chiroteuthidae ingår i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chiroteuthidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Chiroteuthidae